Bor () ist ein Dorf (selo)  in der russischen Region Krasnojarsk mit 2644 Einwohnern (Stand 1. Januar 2014).

Das Dorf mit dem OKATO- 04254804001 ist das Verwaltungszentrum der Landgemeinde Bor () und besitzt ein Pier, einen Flughafen, ein Krankenhaus, ein Kulturzentrum, eine Bibliothek, ein Sozialzentrum, ein Hotel, ein Postamt, eine Feuerwehr sowie eine Polizeistation, einen Kindergarten und eine Schule.

Geografische Lage 

Bor liegt inmitten der Taiga im Rajon Turuchanski, drei Kilometer unterhalb der Mündung der Steinigen Tunguska in den Jenissei an dessen linken Ufer.

Nahe der Ortschaft wurden Goldvorkommen, geringe Vorkommen von Manganerzen sowie zahlreiche Manifestationen von Phosphoriten identifiziert und untersucht. Die Regionshauptstadt Krasnojarsk liegt fast 1000 km südlich des Dorfes.

Geschichte 
Vor der Ankunft der russischen Bevölkerung am Ufer des Jenissei und dem Unterlauf der Steinigen Tunguska zu Beginn des 17. Jahrhunderts war das Gebiet von Keten besiedelt.
Mit dem Bau des Flugplatzes Podkamennaja Tunguska (; IATA: TGP; ICAO-Code: UNIP) begann 1946 die moderne Geschichte des Dorfes Bor, weshalb die ersten Bewohner des Dorfes Bauarbeiter waren. Da sich der Flughafen fast im Zentrum der Sowjetunion und später Russlands befindet, entwickelte er sich zu einem strategischen Verkehrszentrum. Auf dem Territorium des Dorfes befanden sich ca. 40 Jahre lang zwei Militäreinheiten, darunter die Luftverteidigung.

1949 wurde in einer Wohnhütte im Dorf eine Schule gegründet. Im Jahr 1960 hatte das Dorf eine Einwohnerzahl vom 782 Bewohnern. Ein hier von der Akademie der Wissenschaften der UdSSR errichtetes Observatorium gehörte dem Irkutsker Institut für Erdmagnetismus. Von Bor aus wurden in den 1980er und 1990er Jahren mehrere große geologische Expeditionen durchgeführt.

Klima 
In Bor herrscht ein ausgeprägtes Kontinentalklima: Verhältnismäßig heiße Sommer (bis +36 °C) werden von extrem kalten Wintern (bis −56 °C) abgelöst.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Region Krasnojarsk
Ort am Jenissei
Gegründet 1946